Machar est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
 , montagne d'Australie ;

Canada 
 , un township de la région  dans la province de l'Ontario ;

Écosse 
 Les , péninsule du comté de Wigtownshire dans le Galloway ;

Pakistan 
 , quartier de  à Karachi dans la province de Sind ;

Soudan du Sud 
 , zone humide de l'État du Nil Supérieur ;

Saint chrétien 
  (), saint irlandais actif en Écosse.

Patronyme 

 Josef Svatopluk Machar (1864-1942), écrivain et journaliste tchèque ;
 Agnes Maule Machar (1837-1927), écrivaine, poétesse et réformiste sociale canadienne ;
 Riek Machar (1950-), homme d'État sud-soudanais.

Astronomie 
 (3879) Machar est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Industrie 
 , une des neuf nappes du champ de pétrole  en Mer du Nord.

Hébreu 
 Machar, translittération du mot hébreu  qui signifie « demain ».

Divers 
 Machar, nom alternatif de Makhar, seul kibboutz sur le sol français, dans le village corrézien de Jugeals-Nazareth.